Across the Deadline – film del 1922 diretto da Jack Conway
Across the Deadline – film del 1925 diretto da Leo D. Maloney